Соннино  () — фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Соннино, Сидней (1847—1922) — итальянский государственный деятель. Дважды возглавлял кабинет министров Италии (1906, 1909—1910).

Топоним 
 Соннино —  коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Латина.